Enedwaith (Pustkowie Zachodnie) – kraina ze stworzonej przez J.R.R. Tolkiena mitologii Śródziemia.

Leżała między Iseną na południu, morzem na zachodzie, Dunlandem na wschodzie i Cardolanem na północy. W Drugiej Erze była zarośnięta gęstą puszczą, która została wtedy też wycięta przez Númenorejczyków pod wodzą Tar-Aldariona. W Trzeciej Erze na wschodzie Enedwaith osiedlili się  Dunlendingowie, u stóp Gór Mglistych.

W 2912 roku Trzeciej Ery Enedwaith i Minhiriath nawiedziła wielka powódź.

Przypisy 

Geografia i geologia Śródziemia

en:Enedwaith